Rettungsbund bezeichnet:

 Brustbund
 Rettungsbund (Russland), Bund der wahren und aufrichtigen Söhne des Vaterlandes, später Wohlfahrtsbund